Il Gruppo B della Fed Cup 2010 Zona Asia/Oceania Group II nella Fed Cup 2010 è uno dei 2 gruppi in cui è suddiviso il Group II della zona Asia/Oceania. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin. (vedi anche Pool A)

Siria vs. Hong Kong

Kirghizistan vs. Filippine

Filippine vs. Hong Kong

Kirghizistan vs. Siria

Kirghizistan vs. Hong Kong

Siria vs. Filippine

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2010